Хмелівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:

 Хмелівська волость — Роменського повіту Полтавської губернії;
 Хмелівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.